Adolf-Hitler-Brücke ist der frühere Name folgender Brücken:

 Bahnhofsbrücke (Aue) 
 Große Weserbrücke in Bremen (1933–1939)
 Westbrücke in Bremen (1939–1945), siehe Stephanibrücke #Straßenbrücke im Nordwesten der Altstadt
 Untermainbrücke in Frankfurt am Main
 Europabrücke (Koblenz)
 Krefeld-Uerdinger Brücke zwischen Krefeld-Uerdingen und Duisburg-Mündelheim
 Rheinbrücke Köln-Rodenkirchen
 Sternbrücke Magdeburg
 Friedrich-Ebert-Brücke (Mannheim)
 Nibelungenbrücke (Regensburg)